Пески времени () может значить:
 «Принц Персии: Пески времени» (Prince Persia: The Sands of Time) — компьютерная игра, выпущенная компанией Ubisoft в 2003 году.
 Принц Персии: Пески времени (фильм) — приключенческий фильм по одноимённой компьютерной игре.
 Пески времени (роман) — книга американского писателя Сидни Шелдона.
 Пески времени (фильм) — двухсерийный приключенческий телефильм на основе романа Сидни Шелдона.
 Sands of Time (альбом The SOS Band)
 Sands of Time (альбом Black Majesty)
 Sands of Time (альбом Born From Pain)
 Sands of Time (альбом Nothing’s Carved in Stone)